Диомед () е името на:
 Диомед, цар на Аргос, един от най-прочутите герои в Троянската война, син на Тидей.
 Диомед, син на Диомед (синът на Тидей) и Евипе
 Диомед, цар на бистоните, цар на Тракия, син на Арес и нимфата Кирена
 Диомед, син на Ематион (синът на Титон) и на Педасис
 Диомед, художник на вази от Атика (ок. 400 пр.н.е.)
 Диомед Сотер, индо-гръцки цар 95 – 90 пр.н.е.
 Диомед, древен каменар от 3 век от Киликия
 Диомед, древен фригийски скулптор от Докимеион
 Диомед, древен склуптор
 Свети Диомед, лекар и мъченик от Тарс (3 век.)
 Диомед Граматик, византийски граматик (4 век.)
 Диомед Карафа, кардинал и епископ на Ариано Ирпино (1492 – 1560)

Други 
 (1437) Диомед, астероид
 Диомидови острови, осторви в Беринговия проток

Източници